Ґеханіст () — села у Вірменії:

 Ґеханіст (Арарат) — у марзі (області) Арарат.
 Ґеханіст (Ширак) — у марзі Ширак.